Gillmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gillmeister (1817–1887), deutscher Glasmaler
 Erwin Gillmeister (1907–1993), deutscher Leichtathlet
 Karl Gillmeister (1856–1945), deutscher Opernsänger